Gentner steht für: 
 Gentner (Handwerk), in Schwaben belegte Bezeichnung für das Handwerk des Küfers

Gentner ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Gentner (* 1920), deutscher Geschichtsmethodiker 
 Christian Gentner (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Dedre Gentner, US-amerikanische Psychologin und Kognitionswissenschaftlerin
 Else Gentner-Fischer (1883–1943), deutsche Opernsängerin
 Fritz Gentner (1915–2002), deutscher Politiker (SPD)
 Georg Gentner (1877–1940), deutscher Saatgutforscher
 Hans Gentner (1877–1953), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Heinrich Gentner (1818–1861), deutscher Heimatforscher
 Karl Gentner (1876–1922), deutscher Opernsänger
 Konstantin Gentner (1857–1922), preußischer Generalleutnant
 Rolf Schmidt-Gentner (1925–2005), deutsch-österreichischer Tontechniker
 Thomas Gentner (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Willy Schmidt-Gentner (1894–1964), deutscher Filmkomponist
 Wolfgang Gentner (1906–1980), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Gentner-Kastler-Preis
 Gantner
 Gentner Peak